Australian Open-mesterskabet i damesingle 1985 var den 60. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 18. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1985 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 25. november - 7. december 1985.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Martina Navratilova, som i finalen på en time og 44 minutter besejrede den forsvarende mester, førsteseedede Chris Evert Lloyd med 6-2, 4-6, 6-2, og som dermed vandt den sidste af sine tre titler ved Australian Open-mesterskabet i damesingle. Det var samtidig den 13. af Navratilovas 18 grand slam-titler i damesingle i løbet af karrieren. Hun havde også været i finalen i årets tre første grand slam-turneringer, og titlen i Melbourne blev hendes anden grand slam-titel i 1985, efter at hun tidligere på sæsonen også havde vundet Wimbledon-mesterskabet, og det var femte sæson i træk, hvor hun vandt mindst én grand slam-titel i damesingle. Chris Evert Lloyd var i Australian Open-finalen i damesingle for femte gang i sin karriere, og det var tredje gang, at hun måtte forlade slutkampen i taberens rolle.

Finalesejren betød, at Martina Navratilova beholdt førstepladsen på WTA's verdensrangliste, som hun to uger tidligere havde overtaget fra Chris Evert Lloyd på grund af finalesejren ved New South Wales Women's Open.

I semifinalen havde Martina Navratilova vundet over Hana Mandlíková med 6-7(5), 6-1, 6-4, mens Chris Evert Lloyd havde kvalificeret sig til finalen med en sejr på 6-1, 7-6(6) over Claudia Kohde-Kilsch i en kamp, der fik en kontroversiel afslutning, idet Kohde-Kilsch fik en tvivlsom linjedom imod sig på et tidspunkt, hvor hun havde sætbold ved stillingen 6-5 i andet sæts tiebreak.

Pengepræmier

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 64 spillere, der var fordelt på:
 52 direkte kvalificerede spillere.
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Seksten af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1985
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1985
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1985
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1985

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1985

Noter 

Australian Open 1985
1985